Эрод:

 Эрод — город в индийском штате Тамилнад.
 Эрод — округ в индийском штате Тамилнад.